Соревнования по волейболу среди мужских команд на Олимпийских играх 2004 года проходили с 15 по 29 августа 2004 года в Пирее на стадионе мира и дружбы. Золотые медали во второй раз в своей истории завоевала сборная Бразилии.

Квалификация

Соревнование

Групповой этап 
 Время — восточноевропейское летнее (UTC+2).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Итоги

Ссылки 
 Мужской турнир на сайте FIVB